Bjørnemose har flere betydninger:

 Bjørnemose (Dejbjerg Sogn) – en bebyggelse i Dejbjerg Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Bjørnemose (Hørmested Sogn) – en bebyggelse i Hørmested Sogn, Hjørring Kommune
 Bjørnemose (Faaborg-Midtfyn Kommune) – et areal i Herrested Sogn, Nyborg Kommune ca. 7 km øst for Ringe.
 Bjørnemose (Svendborg Kommune) – gård ved Svendborg.
 Bjørnemose (Åbenrå Kommune) – område ca. 6 km nord for Åbenrå.